Hjortgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hjortgölen, Småland, sjö i Hultsfreds kommun, 
Hjortgölen, Östergötland, sjö i Boxholms kommun,

Se även
Hjortegöl, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn